

Cinema 
 Infidelity – film del 1915 diretto da Will S. Davis
 Infidelity – film del 1917 diretto da Ashley Miller

Musica 
 Infidelity – singolo dei Simply Red del 1987, dall'album Men and Women
 Infidelity – singolo di Madcon del 2005, dall'album It's All a Madcon

Televisione 
 Infidelity – film per la televisione del 1987 diretto da David Lowell Rich
 L'infedele (Infidelity) – film per la televisione del 2004 diretto da Harry Winer
 Infedeltà (Infidelity) – episodio della quarta stagione di Profiler - Intuizioni mortali